Andrzej Szalewicz (1939–), polski działacz sportowy
 Jadwiga Ślawska-Szalewicz (1945–), polska działaczka sportowa, trener judo
 Tomasz Szalewicz (1890–1961), polski działacz społeczny, samorządowiec, poseł na Sejm II RP
 Wacław Szalewicz (1895–1978),  pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari